Теплоэлектроцентраль номер 16 может означать:

 Московская ТЭЦ-16
 Иркутская ТЭЦ-16